Benjamin Nusch
Nusch Éluard
 Das Nusch-Nuschi